Childebert III peut faire référence à deux rois des Francs :
 Childebert III l'Adopté (650-662), roi des Francs d'Austrasie de 656 à 662 ;
 Childebert IV (678-711), ou Childebert III pour les historiens qui ne prennent pas en compte Childebert l'Adopté, roi des Francs de 694 à 711.